Die COVID-19-Pandemie in Israel ist ein regionales Teilgeschehen der weltweiten COVID-19-Pandemie. Ursache dieser Pandemie ist das Virus SARS-CoV-2.

COVID wurde in Israel erstmals bei einer Israelin diagnostiziert, die eine Kreuzfahrt auf der Diamond Princess gemacht hatte. Dort war COVID ausgebrochen.

Mitte März 2020 begann in Israel eine erste COVID-Welle; sie war schwächer und schneller vorbei als in vielen anderen Ländern. Die damalige Regierung unter Premierminister Netanjahu verkündete am 19. März 2020 einen Notstand, Social-distancing-Maßnahmen und Einreisebeschränkungen. Ab dem 26. April wurden diese schrittweise gelockert. Am 6. Juli, einem Tag mit 1.385 registrierten Neuinfektionen, verhängte die Regierung neue Distanzregelungen. Die Zahl der Neuinfektionen blieb im Juli und im August relativ stabil.

Im September 2020, nach dem Ende der Sommerferien, stieg die Zahl der Neuinfektionen stark, unter anderem an Schulen und in Universitäten. Überproportional betroffen waren und sind Regionen, in denen viele ultra-orthodoxe oder arabische Israelis wohnen.
Israel war damals (gemessen an der Bevölkerungszahl von neun Millionen) das am stärksten betroffene Land der westlichen Welt. Im Oktober 2020 ging die zweite Welle stark zurück. Von Anfang Dezember bis Mitte Januar 2021 stieg die Zahl der Neuinfektionen und der Toten erneut; seitdem zeigt eine schnelle Impfkampagne mit dem Biontech-Impfstoff Wirkung. Israel dokumentiert die Impfkampagne umfassend, was im eigenen Interesse, im Interesse von Biontech und auch von weltweitem Interesse ist. Die dokumentierten Daten wurden und werden zu Statistiken zusammengefasst und ermöglichen wertvolle epidemiologische Erkenntnisse.
Netanjahu trieb die Impfkampagne voran (auch um seine Chancen und die seiner Partei Likud bei der Parlamentswahl am 23. März 2021 zu verbessern).

Am 21. Februar 2021 wurden für COVID-Geimpfte und COVID-Genesene unter anderem Fitness-Studios, Hotels, Theater und Sportereignisse geöffnet. Sie weisen sich mit einem Grünen Pass als Berechtigte aus.
Auch für Nicht-Geimpfte oder Nicht-Genesene wurden Einkaufszentren, Museen, Bibliotheken und Gebetshäuser geöffnet.

Vom 24. April bis zum 19. Juni 2021 wurden nur unter 100 Neuinfektionen pro Tag registriert.
Mitte Juni 2021 hob Israel die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen fast komplett auf – eine Woche später führte sie sie wieder ein.
Grund dafür war die Ausbreitung der Delta-Variante des SARS-CoV-2-Virus auch in Israel. Sie wurde am Flughafen Ben Gurion nach Israel eingeschleppt. Dort sollten eigentlich alle Einreisenden einen COVID-Test machen müssen – sie wurden aber ungetestet durchgelassen, als die Teststation überlastet war.
Israels Regierung empfiehlt nun auch 12- bis 15-Jährigen eine Corona-Schutzimpfung. Touristen durften (anders als zeitweise geplant) auch im Juli 2021 nicht nach Israel einreisen.
Tourismus ist für Israel ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.
Für den 1. Juli wurden 328 Neuinfektionen an einem Tag registriert, sieben Tage später 534 (= + 63 %) und weitere sieben Tage später (15. Juli 2021) 1118 (= + 109 %). Seit dem 21. Juli sind einige Regeln wieder verschärft. Am 17. August 2021 wurden 7.913 Neuinfektionen registriert.

Israel bietet Menschen ab 40 eine dritte Impfdosis an. Daten deuten darauf hin, dass der Infektionsschutz gegen die Delta-Variante mit der Zeit nachlässt.

Ende August 2021 wurden über 10.000 Neuinfiziere registriert.

Am 22. Dezember 2021 kündigte Ministerpräsident Naftali Bennett an, dass Israel bestimmte Personengruppen möglichst schnell zum vierten Mal gegen das Coronavirus impfen will, weil die Omikron-Variante sich rasant ausbreitet.

Im Januar und Februar 2022 traf eine Infektionswelle Israel, die viel höher war als die bisherigen drei Wellen (siehe Abschnitt 'Statistik').
Am 6. Februar 2022 wurde der grüne Pass in Israel weitgehend abgeschafft.

Impfung 

In Israel bestellte die Regierung im Jahr 2020 verschiedene Impfstoffe gegen COVID-19, allerdings entschied sich die Regierung dann weit überwiegend für den Impfstoff Tozinameran (Markenname Comirnaty) von Biontech/Pfizer. Israel war eines der Länder, bei denen die Impfungen anfangs sehr schnell voranschritten, so dass es in deutschsprachigen Medien mit dem Begriff „Impfweltmeister“ belegt wurde. Durch das frühe Impfen war Israel dann auch als eines der ersten Länder mit dem Problem der nachlassenden Wirksamkeit des Impfstoffs betroffen und dies wurde in den deutschen Medien entsprechend kommentiert. Tatsächlich war aber Israel nur eben einige Monate voraus, und es begann auch entsprechend früher mit den Drittimpfungen. Dementsprechend ist Israel jetzt (Stand Anfang Januar 2022) als eines der ersten Länder mit dem Nachlassen der Drittimpfung konfrontiert und beginnt nun teilweise mit der vierten Impfung. Erste Studienergebnisse deuten darauf hin, dass diese vierte Impfung, anders als zuvor die dritte Impfung, für die meisten Geimpften nur geringeren Zusatznutzen hat.

Bestellungen in 2020 
Die israelische Regierung (Kabinett Netanjahu V) bestellte 2020 COVID-Impfstoffe bei mehreren Herstellern:
 8 Millionen Dosen Tozinameran bei Pfizer/Biontech
 10 Millionen Dosen AZD1222 bei AstraZeneca
 6 Millionen Dosen mRNA-1273 bei Moderna.

Ab Dezember 2020: Beginn der Impfungen 
Die erste Tozinameran-Lieferung traf am 9. Dezember 2020 in Israel ein. Die Impfungen begannen am 19. Dezember 2020. Die erste Moderna-Lieferung kam am 7. Januar 2021 in Israel an.

Bis 19. Januar 2021 wurden bereits 2,2 Millionen Israelis, fast ein Viertel der Bevölkerung, geimpft, mehr als 400.000 von ihnen hatten bereits zweimal.
Bis zu 10.000 Menschen infizierten sich täglich mit COVID, darunter viele ultra-orthodoxe Juden, in deren Kreisen oft gegen Corona-Auflagen verstoßen wird. Deren Impfbereitschaft und auch die von arabischen Israelis ist geringer als die der übrigen Bevölkerung.

Israel lieferte und liefert Biontech/Pfizer vereinbarungsgemäß statistische Daten zu Auswirkungen die Impfkampagne auf den Pandemieverlauf, zur Virusverbreitung und zum sozialen Leben. Israel zahlte für diese Impfdosen erheblich mehr als die EU.

Nach vorläufigen Zahlen der gesetzlichen Krankenkasse Maccabi infizierten sich von 523.000 Versicherten, die bereits zweimal mit dem Biontech-Impfstoff geimpft worden waren, nur 544 mit COVID. Davon kamen 15 in ein Krankenhaus; nur vier Verläufe waren schwer. Keiner der Geimpften starb. Im selben Zeitraum infizierten sich 18.425 von 628.000 ungeimpften Maccabi-Versicherten (Vergleichsgruppe); daraus errechnet sich eine Wirksamkeit des Impfstoffs von 93 %.

Ab Juli 2021: Beginn der Dritten Impfung  

Anfang Juli 2021 gab das israelische Gesundheitsministerium anlässlich der Auswertung begrenzter Daten für den Juni bekannt, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs Tozinameran von Biontech/Pfizer etwas nachgelassen habe. Die Impfung zeige eine relative Schutzwirkung von 64 Prozent gegen eine Infektion an sich („confirmed cases“, d. h. positive Tests), während der relative Schutz gegen schwere Verläufe mit 93 Prozent unverändert hoch eingestuft wurde; die höhere Infektionsrate wurde dem Auftauchen der Delta-Variante zugeschrieben.

Eine vorläufige Analyse vom Juli 2021 mit einer nun größeren Zahl an Fällen, deren Aussagekraft mangels wissenschaftlicher Aufarbeitung unter Vorbehalt stehe, zeigte laut Gesundheitsministerium, dass (zumindest nach den Rohdaten) die Wirksamkeit gegen eine Infektion an sich noch stärker zurückgegangen sei. Sie betrage (Veröffentlichung am 22. Juli 2021) nur noch 39 Prozent; die Wirksamkeit gegen Hospitalisierung 88 Prozent und der Schutz vor schwerwiegender Erkrankung (serious illness) sei dagegen weiterhin hoch und betrage 91 Prozent.

Die Angaben aus Israel stehen damit nicht im Widerspruch zu Untersuchungen aus Großbritannien vom Mai 2021, die auch bei der Delta-Variante eine Wirksamkeit von 88 Prozent gegen Erkrankung zeigten.

Die Impfkampagnen in Israel und Großbritannien unterscheiden sich: so liegt in Israel die zweite Impfung im Durchschnitt länger zurück als in Großbritannien und in Großbritannien hat man ein möglichst langes Impfintervall auch bei Biontech eingehalten, was für die Bildung von neutralisierenden Antikörpern vorteilhaft sein kann.

In Israel wurde auch beobachtet, dass diejenigen, die ihre Impfungen vor über 5 Monaten bekommen haben in dem Untersuchungszeitraum ab dem 1. Juni 2021 in allen Altersgruppen im Mittel doppelt so häufig erkrankten wie die später Geimpften. Nadav Davidovitch von der Ben-Gurion-Universität des Negev zeigte sich aber skeptisch in Bezug auf Booster-Impfungen mit dem gleichen Impfstoff von Biontech, vielmehr solle ein Nachfolge-Impfstoff, der effektiver gegenüber der Delta-Variante ist, abgewartet werden.

Biontech/Pfizer teilte zu den Angaben mit: „Wie anhand der vom israelischen Gesundheitsministerium erhobenen Daten aus der praktischen Anwendung bereits deutlich wurde, sinkt die Schutzwirkung des Impfstoffs gegenüber Infektionen und symptomatischen Erkrankungen sechs Monate nach der zweiten Impfung.“

Ab dem 1. August 2021 wird der Impfstoff Tozinameran in Israel nur noch für Zweitimpfungen (nach Erstimpfung mit diesem Impfstoff) und für die Impfung von 12 bis 18-Jährigen (für die Moderna noch nicht zugelassen ist) verwendet.

Diejenigen, die bereits zweimal mit Tozinameran geimpft wurden und deren Zweitimpfung mindestens 5 Monate her ist und die über 60 Jahre alt sind haben ab dem 30. Juli 2021 die Möglichkeit, sich ein drittes Mal (mit Tozinameran) impfen zu lassen; die israelische Regierung rief die Bürger zu dieser zusätzlichen Impfung auf, „um das Virus zu besiegen“. Durch die dritte Impfung ist die Effektivität nach einer ersten Analyse im August 2021 bei den über 60-jährigen auf 86 Prozent gestiegen. Am 12. August erklärte die israelische Regierung, dass nun auch alle Personen über 50 Jahren und alle Personen in medizinischen Berufen sowie andere gesundheitlich angeschlagene bzw. von den Lebensumständen her empfängliche Gruppen die dritte Impfung erhalten sollen. Am 19. August wurde die Altersbeschränkung für die Allgemeinbevölkerung schließlich auf alle Personen über 40 Jahren gesenkt. Ende August gab die Regierung bekannt, dass die Drittimpfung für jeden ab zwölf Jahre erhältlich ist, wenn dessen zweite Impfung bereits fünf Monate oder länger zurückliegt.

Im November 2021 meldete das israelische Gesundheitsministerium, dass es unter den ca. 4 Millionen mit Biontech/Pfizer Drittgeimpften zu ca. 10.600 Impfdurchbrüchen kam, was einem Anteil von 0,27 % entspricht. Die Nebenwirkungsrate erwies sich bei der Drittimpfung als niedriger als bei der Erst- und Zweitimpfung.

Ab Jahreswechsel 2021/22: vierte Impfung für bestimmte Gruppen  
Am 2. Januar 2022 hat die israelische Regierung eine weitere Boosterimpfung, d. h. die vierte Impfung, für alle über 60 Jahren und für medizinisches Personal genehmigt, nachdem die vierte Impfung wenige Tage zuvor bereits für Immunsupprimierte freigegeben wurde. 

Anfang Januar 2022 wurden erste Untersuchungsergebnisse einer Studie zum immunologischen Effekt der Viertimpfung von israelischen Gesundheitsexperten mitgeteilt. Danach seien die Ergebnisse nicht so gut wie erhofft; zwar stiegen die Antikörper um den Faktor fünf an, erreichten damit aber nur das Level kurz nach der dritten Impfung, die durchschnittlich vier Monate zurücklag. Nach dieser Studie zur Viertimpfung, die alle mit demselben Impfstoff (Tozinameran von Biontech/Pfizer) durchgeführt wurden, begann am Sheba Medical Center nun eine weitere Studie mit dem Impfstoff von Moderna als Viertimpfung (nach drei vorausgegangenen Impfungen mit Tozinameran).

Die Zahl der Corona-Schwerkranken in Israel ist auf dem höchsten Stand seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren. würden in Krankenhäusern behandelt. Am Samstag waren bereits 1229 Schwerkranke gemeldet worden. Den vorherigen Höhepunkt hatte die Zahl vor gut einem Jahr mit rund 1185 Schwerkranken erreicht.

Um den 23. Januar 2022 erreichte die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit mehr als 85.000 einen Höhepunkt seit Beginn der COVID-Pandemie. Zwei Wochen später (6. Februar) meldete das Gesundheitsministerium 1263 schwer an COVID-19 erkrankte Patienten. Am gleichen Tag wurden nur 33.374 neue COVID-Fälle registriert. Experten vermuten, dass die Omikron-Welle allmählich bricht.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in Israel nach Daten der WHO wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Verlauf 
Am 17. März 2020 wurde bekannt, dass Innenminister Arje Deri, Landwirtschaftsminister Zachi Ha-Negbi und zwei Knesset-Mitglieder unter Quarantäne gestellt wurden, nachdem sie sich mit einem Infizierten getroffen hatten. Wirtschaftsminister Eli Cohen schloss einen kompletten Stillstand des Landes nicht mehr aus.

Eine Analyse des genetischen Materials der SARS-CoV-2 von verschiedenen Erkrankten in Israel ergab im Mai 2020, dass sieben von zehn an einem Virenstamm erkrankt waren, der aus den USA nach Israel eingeschleppt worden war. Forscher der Universität von Tel Aviv wiesen auch Virenstämme aus Belgien (8 %), Frankreich (6 %), dem Vereinigten Königreich (5 %), Spanien (3 %), Italien (2 %), den Philippinen (2 %), Australien (2 %) und Russland (2 %) nach.

Bis Anfang Mai galten in Israel sehr strenge Ausgangsbeschränkungen, Mitte Mai wurden in Israel nur noch 16 Neuinfizierte pro Tag gezählt.
Dann wurden abrupt Lockerungen erlaubt (wohl auch angesichts der schwierigen Wirtschaftslage mit einer Arbeitslosenquote von rund 20 Prozent); die Schulen wurden geöffnet.

Als während der ersten Hitzewelle des Jahres Temperaturen bis zu 42 Grad herrschten, hob das Gesundheitsministerium die Pflicht zum Tragen von Masken zeitweise auf. Später ignorierten viele Menschen diese Pflicht. Seitdem das Bußgeld auf 500 Schekel (etwa 130 Euro) verdoppelt wurde, halten sich wieder alle an die Maskenpflicht.

Am 20. Juni hatte als erste Behörde das „Nationale Zentrum für Information und Wissen im Kampf gegen das Coronavirus“ offiziell geäußert, es werde Tausende Neuinfektionen pro Tag und einige hundert zusätzliche COVID-19-Tote geben, wenn Israel nicht bald Maßnahmen gegen die zweite Welle treffe.

Anfang Juli wurden 10.000 aktive Fälle und mehr als 1.000 neue Infektionen am Tag gemeldet. Der Anteil der positiv getesteten Israelis hat sich vervierfacht auf mehr als vier Prozent aller Getesteten. Die Infizierten sind nun wesentlich jünger als im Frühjahr. Private Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind seit dem 3. Juli auf 20 Teilnehmer beschränkt, auf 50 in Synagogen, Bars und Clubs.

Am 6. Juli wurde die Schließung von Bars, Klubs, Theatern, Hochzeitshallen, Konzertsälen, Schwimmbädern und Fitnesscentern angeordnet.

Am 9. Juli 2020 wurden 1.464 neue Fälle und 35.500 Infizierte gemeldet. Am Tag darauf wurden Ausgangssperren in bestimmten Vierteln der Städte Jerusalem, Bet Schemesch, Lod, Ramla und Kirjat Mal'achi verhängt und weitere andernorts verlängert. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wurde für sein Handeln und seine Kommunikation bezüglich der COVID-19-Pandemie von vielen Israelis massiv kritisiert.

Mitte September 2020 hatte Israel gemessen an seiner Bevölkerungsgröße eine der höchsten Neuinfektionsraten der Welt erreicht. Bei etwa 46.370 aktiven Fällen waren allein 5.238 Neuinfektionen am 17. September erfasst worden. 577 Patienten waren in kritischem Zustand. So wurde wenige Stunden vor Beginn der Rosch-ha-Schana-Feiertage am 18. September ein zweiter Lockdown angeordnet.

Maßnahmen 

Zunächst verhängte die israelische Regierung eine 14-tägige Heim-Quarantäne für alle Rückkehrer aus Japan und Südkorea. In der Folge wurde auch ein Einreiseverbot für alle Bürger Südkoreas und für alle Reisenden verhängt, die sich in den vergangenen zwei Wochen in Südkorea aufgehalten hatten. Am 6. März trat um 8 Uhr eine Anordnung des Innenministers in Kraft, nach der Reisende aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Österreich und der Schweiz nicht mehr nach Israel einreisen dürfen, sofern diese keine Quarantäne-Möglichkeit in einer abgeschlossenen Wohneinheit nachweisen können. Der von israelischen Behörden kontrollierte Übergang an der Allenby-Brücke von Jordanien in das Westjordanland wurde komplett geschlossen. Am 11. März 2020 untersagte Israel Veranstaltungen und Ansammlungen mit mehr als 100 Personen. Schulen und Universitäten wurden geschlossen. Fünf Tage später wurde die Zahl für Versammlungen auf zehn abgesenkt, mit der Anordnung, zumindest zwei Meter Abstand voneinander zu halten. Am 12. März 2020 wurden die Einreisebeschränkungen auf alle Reisenden aus dem Ausland erweitert. Bei Zuwiderhandlungen gegen angeordnete Quarantäne wurden Haftstrafen von bis zu sieben Jahren angedroht. Zudem wurden Schulen und Universitäten geschlossen. Am 17. März wurde die israelische Botschaft Berlin geschlossen, nachdem der Botschafter Jeremy Issacharoff positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden war. Am 18. März wurde angeordnet, alle Hotels, Kindergärten, Geschäfte, Einkaufszentren, Restaurants, Vergnügungsorte wie Freizeitparks, Theater, Kinos oder Fitnesszentren zu schließen. Ausgenommen blieben Lebensmittelgeschäfte, Banken, Apotheken und Tankstellen. In öffentlichen Bussen wurde die Anzahl der Fahrgäste beschränkt und das Bezahlen mit Bargeld untersagt. Die Bekanntgabe dieser Maßnahmen führte in der Bevölkerung zu Hamsterkäufen. Hotels mit mindestens 200 Betten und einer maximalen Entfernung von 30 Kilometern zu einem medizinischen Zentrum sollen für zunächst einen Monat und mit Verlängerungsoption auf einen weiteren Monat für die Unterbringung von Patienten mit leichtem Krankheitsverlauf umgerüstet und von den israelischen Verteidigungsstreitkräften betrieben werden.

Laut Empfehlung des Gesundheitsministeriums wird Ausländern seit dem 18. März die Einreise nach Israel auch dann verwehrt, wenn diese eine Heimquarantäne nachweisen können.

Im Laufe der zweiten Märzhälfte 2020 wurde der Personenverkehr der Eisenbahn nach und nach eingestellt, bis er am 25. März 2020 nach einem entsprechenden Beschluss der Regierung ganz eingestellt wurde. Ab Ende April 2020 wurde dann die Wiederaufnahme des Verkehrs mehrfach erwogen und verschoben, zuletzt auf den 1. Juni 2020.

Der Inlandsgeheimdienst Schin Bet erhielt mit einer neuen Verordnung die generelle Erlaubnis, individuelle Informationen der Bürger zu sammeln. Schin Bet griff auf die Handy- und Bewegungsdaten der Menschen und registrierter Patienten zu. Die Daten waren nicht anonymisiert. Menschen, die laut diesen Daten als Kontaktperson infizierter Personen identifiziert wurden, erhielten eine Aufforderung, sich unverzüglich in Quarantäne zu begeben.

Am 18. März 2020 wurde damit begonnen, Massenüberwachungsinstrumente einzusetzen. 400 Personen, die mit COVID-19-Infizierten in Kontakt gestanden hatten, wurden per SMS darüber informiert, dass sie in Quarantäne gehen müssen. Die Massenüberwachung zielt darauf ab, Personen, die sich in den vergangenen zwei Wochen im Umkreis von zwei Metern für 10 Minuten oder mehr von jemandem befanden, der sich als COVID-19-Infizierter herausgestellt hat, zu alarmieren. Die Selbstquarantäne dauert 14 Tage; wenn also der Vorfall 10 Tage früher stattfand, muss die Selbstquarantäne vier Tage lang dauern. Das elektronische Verfolgungsprogramm stieß auf scharfe Kritik, auch bei Regierungsmitgliedern. Seine Rechtmäßigkeit ist vor dem Obersten Gerichtshof angefochten worden.

Am 19. März traf die erste Lieferung von 100.000 COVID-19-Testsets ein, die offenbar der Geheimdienst Mossad im Ausland organisiert hatte. Weiter sicherte der Dienst nach Recherchen der New York Times medizinische Schutzausrüstung und das technische Wissen zum Bau von Beatmungsgeräten und zum Aufbau einer eigenen Produktionsanlage zur Maskenproduktion. Zwei der Sondereinsätze seien gescheitert – so hätten in Deutschland Behördenvertreter eine Lieferung aufgehalten, bevor der Mossad sie aus der Fabrik schaffen konnte, eine weitere sei gescheitert, als indische Zollbeamte eine Lieferung Desinfektionsmittel aufhielten.

Am 2. April 2020 wurde Bnei Berak, der Ort mit dem höchsten Anteil an Infizierten, als erste israelische Stadt zur beschränkten Zone erklärt und durch die Polizei abgeriegelt. Von den etwa 200.000 meist ultra-orthodoxen Einwohnern hatten sich bis dahin 7.030 mit COVID-19 angesteckt.

Anfang Mai wurden die Schulen wieder geöffnet, Mitte Mai die Strände, mit der 22. Woche waren wieder Bar- und Restaurantbesuche möglich. Moshe Bar-Simon-Tow als Generaldirektor des Gesundheitsministeriums stellte wieder einen Anstieg der Infektionsraten fest, über einen längeren Zeitraum und in verschiedenen Teilen des Landes. Weder die Hitzewellen noch die Luftfeuchtigkeit hatten die Krankheit zum Verschwinden gebracht. Es wurde über die Schließung einiger Schulen oder Jahrgänge oder vorzeitige Sommerferien nachgedacht.

Ein zweiter Lockdown trat am 18. September 2020 um 14 Uhr in Kraft. Die Masse der Bevölkerung darf einen Radius von einem Kilometer um ihre Wohnadresse, außer für Notfälle, Arbeit oder Einkäufe, nicht verlassen.

Am 12. November 2020 wurde bekannt gegeben, dass der Impfstoff von BioNTech/Pfizer BNT162b2 gegen COVID-19 nach seiner Zulassung durch die FDA wahrscheinlich ab Januar 2021 verabreicht werden könnte. Insgesamt werden acht Millionen Dosen im Verlauf des Jahres 2021 geliefert. Nachdem zwei Impfungen pro Person gebraucht werden, würde dies für die Impfung von vier Millionen Israelis ausreichen (etwa 40 % der Bevölkerung). Israel hatte zuvor bereits eine Vereinbarung für den Verkauf eines Impfstoffes mit dem amerikanischen Pharmaunternehmen Moderna abgeschlossen.

Anfang 2021 wurde von Amnesty International gefordert, dass Israel „aufhören müsse, seine internationalen Verpflichtungen als Besatzungsmacht zu ignorieren“. Impfstoffe sollten auch „den Palästinensern in der Westbank und dem Gazastreifen zugänglich gemacht werden“. Daraufhin machte Alan Posener klar, dass die Palästinenser in Gaza nicht unter israelischer Besatzung, sondern unter der Verwaltung der Hamas lebten und 96 Prozent der Palästinenser in der Westbank von der Palästinensischen Autonomieberhörde (PA) in Ramallah kontrolliert würden, die auch für die medizinische Versorgung zuständig sei. Posener hob hervor, dass es bis Mitte 2020 laut Vereinten Nationen eine „starke israelisch-palästinensische Kooperation“ auf diesem Gebiet gegeben habe, wie z. B. eine Ausbildung von palästinensischem medizinischen Personal oder Labortechnikern durch Israel und die Planung einer gemeinsamen Impfkampagne. Aus Verärgerung über den Trump-Nahostplan habe PA-Chef Mahmud Abbas jedoch jegliche Zusammenarbeit mit Israel unterbrochen. Posener wandte sich auch gegen die Behauptung, israelische Araber und in Ostjerusalem lebende Palästinenser bekämen weniger Impfstoff als jüdische Israelis. Laut Posener hängen die niedrigeren Impfquoten mit auf arabischsprachigen sozialen Medien kursierenden Verschwörungstheorien zusammen, denen zufolge der von Israel verwendete Impfstoff Araber töten oder deren DNA verändern werde.

Am 25. Juni 2021 wurde angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante die Maskenpflicht für Innenräume wiedereingeführt und eine Empfehlung ausgesprochen, Masken auch bei öffentlichen Veranstaltungen im Freien zu tragen.

Religion 

An der Klagemauer in Jerusalem trafen sich Mitte Februar 2020 zahlreiche orthodoxe Juden zu einem Massengebet gegen COVID-19.

Die obersten Rabbiner Israels empfahlen um den 12. März 2020, sich gänzlich von der Klagemauer fernzuhalten. Der für die Klagemauer zuständige Rabbiner Shmuel Rabinovitch ordnete an, das rituelle Küssen der Mauer zu unterlassen, um COVID-19 nicht weiter zu verbreiten.

Die Anordnung der israelischen Regierung vom 16. März, nach der Ansammlungen aus nicht mehr als zehn Personen bestehen dürfen, gilt auch für den Aufenthalt an der Klagemauer.

Es gibt besonders hohe SARS-CoV-2-Infektionszahlen unter ultra-orthodoxen Juden. Eine Minderheit von ihnen widersetzt sich gleichwohl staatlichen Vorkehrungen.

Ein Kashrut-Experte aus Beitar Illit verlor sein Arbeitsvisum in den USA, nachdem er Mitte April 2020 in die USA und am 23. April mit einem United-Airlines-Flug zurück nach Israel geflogen war, ohne die Behörden darüber zu informieren, dass er bereits kurz vor der Reise in die USA auf COVID-19 getestet und wenig später einen positiven Befund erhalten hatte. Nach der Wiedereinreise in Israel musste er sich, wie die anderen Passagiere seines Fluges, in Quarantäne begeben.

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in den palästinensischen Autonomiegebieten
 Liste von Epidemien und Pandemien

Weblinks 

 The Novel Coronavirus, erstellt vom Gesundheitsministerium (Israel)

Einzelnachweise